

Sigle 
 Cefalea di tipo tensivo
CTT Nord – Compagnia Toscana Trasporti
 Consorzio di Tutela del formaggio Taleggio
 CTT - Macao Post and Telecommunications Bureau

Codici 
 CTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Le Castellet, nel dipartimento di Varo (Francia)
 ctt – codice ISO 639-3 della lingua wayanad chetti